Universitat de Brown, universitat privada nord-americana a Providence a l'estat de Rhode Island
 Biografies:
 Alan Brown, pilot de curses automobilístiques anglès que va arribar a disputar curses de Fórmula 1 
 Alexander Crum Brown (1838 - 1922), químic escocès 
 Alfred Radcliffe-Brown (1881 - 1955), antropòleg anglès desenvolupador de la teoria del funcionalisme estructural
 Alice Brown Davis (Parkhill, Oklahoma, 1852 - 1935), dirigent seminola 
 Archie Scott-Brown (1927, Paisley, Escòcia - 1958, Bèlgica), pilot de curses automobilístiques britànic 
 Barnum Brown (1873, Carbondale, Kansas - 1963), paleontòleg estatunidenc 
 Carlinhos Brown (Salvador de Bahia, 1962), cantant, percussionista, compositor, productor i agitador cultural brasiler.
 Charlie Brown personatge principal de la tira còmica Snoopy
 Chester Brown (Montreal, 1960), dibuixant canadenc 
 Chris Brown (1989, Tappahannock), ballarí, cantant i compositor de R&B 
 Clarence Brown (Clinton, Massachusetts, 1890 - Santa Monica, Califòrnia, 1987), director de cinema estatunidenc
 Dan Brown (1964), novel·lista 
 Dee Brown (Alberta, Louisiana, 1908 - Little Rock, Arkansas, 2002), escriptor i historiador estatunidenc
 Fredric Brown (1906, Cincinnati – 1972), escriptor de ciència-ficció 
 Gordon Brown (Glasgow, 1951), polític escocès dirigent del Partit Laborista i primer ministre del Regne Unit 
 Graeme Brown (Darwin, 1979), ciclista australià 
 George Brown Goode (1851, New Albany, Indiana - 1896, Washington DC), ictiòleg estatunidenc
 James Brown (Barnwell, Carolina del Sud, 1933 - Atlanta, Geòrgia, 2006), cantant de funk i soul
 Jerry Brown (1938), polític estatunidenc, governador de Califòrnia en dues ocasions
 Louise Brown (Oldham, Gran Manchester, 1978), primer nadó del món en ser concebut per fecundació in vitro 
 James Ewell Brown Stuart (Virgínia, 1833 – 1864), soldat estatunidenc de Virgínia i general sudista
 Lavender Brown personatge de la saga Harry Potter, de l'escriptora britànica J.K. Rowling.
 Marion Brown (1931 - 2010) saxofonista alt i etnomusicòleg 
 Michael Brown diversos personatges
 Molly Brown (1867 - 1932), supervivent del naufragi del Titanic
 Herbert Charles Brown (Londres, 1912 - Lafayette, Indiana, 2004), químic i professor universitari 
 Iona Brown, violinista i directora d'orquestra britànica condecorada amb l'Orde de l'Imperi Britànic 
 Pare Brown, personatge de ficció creat pel novel·lista anglès G. K. Chesterton 
 Pat Brown (1905 - 1996), 32è governador de Califòrnia (1959 a 1967) 
 P.J. Brown, jugador de bàsquet professional 
 Rachel Fuller Brown (Springfield, Massachusetts, 1898 - Albany, Estat de Nova York, 1980), química estatunidenca 
 Rebeka Brown vocalista de música house 
 Robert Brown (Montrosse, Escòcia, 1773 - 1858) botànic recol·lector de la flora australiana a principis del s.XIX.
 Ruth Brown (Portsmouth, Virgínia, 1928), cantant estatunidenca
 Sam Brown (1964, Stratford, Londres), cantant britànica
 Thomas Brown (1778, Kirkmabreck, – 1820, Brompton, Londres), filòsof escocès
 Veronica Campbell-Brown (Clarks Town, 1982), atleta jamaicana especialista en curses de velocitat 
 Walt Brown (1911, Springfield, Arkansas), pilot de curses automobilístiques estatunidenc 
 Warwick Brown (Sydney, Austràlia, 1949), pilot automobilístic que va participar en la Fórmula 1 
 Wes Brown (Manchester, 1979), jugador de futbol anglès 
 Miscel·lània:
 Brown Deer, població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin 
 Club Almirante Brown, club de futbol argentí de San Justo, Buenos Aires fundat el 1922 
 Mrs. Brown, pel·lícula dirigida per John Madden el 1997 
 Jackie Brown, pel·lícula del 1997 escrita i dirigida per Quentin Tarantino